Spartakusbund oder Spartacusbund ist der Name folgender ehemaliger Organisationen:

 Spartakusbund (1914–1919), revolutionäre Organisation um Rosa Luxemburg
 Spartakusbund linkskommunistischer Organisationen (1926–1927), ein Zusammenschluss linkskommunistischer Gruppen
 Spartacusbund (1974–1981/82), trotzkistische Organisation

Siehe auch:
 Marxistischer Studentenbund Spartakus (1971–1990)
 Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (seit 1990)
 Jung-Spartakus-Bund, Kinderorganisation